Daniel Clark, född den 30 augusti 1951 i Launceston, Tasmanien, är en australisk tävlingscyklist som tog OS-silver i tempoloppet vid olympiska sommarspelen 1972 i München.

Referenser

Källor
 Denna artikel är helt eller delvis översatt från motsvarande artikel på engelska wikipedia.

Externa länkar
 Sports-reference.com 
  
 Cykelartikel 

Australiska tävlingscyklister
Australiska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 1972
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1972 från Australien
Tävlande i cykling vid olympiska sommarspelen 1972
Män
Födda 1951
Levande personer
Personer från Launceston
Idrottare från Tasmanien
Australiska idrottare under 1900-talet